Lajoux puede referirse a:
Lajoux, comuna francesa situada en la región de Franco Condado, departamento de Jura.
Lajoux, comuna suiza del cantón del Jura.